Дураснотла има више значења:

 Дураснотла (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дураснотла (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дураснотла (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дураснотла (Лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дураснотла (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику